Albatrossaster nudus är en sjöstjärneart som beskrevs av Ludwig 1907. Albatrossaster nudus ingår i släktet Albatrossaster och familjen Porcellanasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
nudus